Живий камінь — міський фестиваль скульптур із каменю в Україні.
 Живий камінь (альпінізм) - камінь, який перебуває у нестійкій рівновазі.

Див. також
 Літопс - рослина, яка нагадує каміння. Відси народна назва "Живий камінь".